AVW steht für:

 Automatischer Vorlagenwechsler
 Allgemeine Vertragsvereinbarungen Wohnungsmietvertrag (siehe Mietverhältnisse über Wohnraum)

Abkürzung